La stagione 2017 dell'ADAC TCR Germany Touring Car Championship è la seconda edizione del campionato organizzato dalla ADAC. È iniziata il 30 aprile a Oschersleben ed è terminata il 24 settembre all'Hockenheimring. Josh Files, su Honda Civic TCR, si è aggiudicato il suo secondo titolo piloti consecutivo, mentre il suo team, la Target Competition, si è aggiudicato il titolo scuderie. Il titolo piloti rookie è stato invece vinto da Luca Engstler.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2017